A Qatar Stars League 1976–77 foi a 13ª edição do Campeonato Nacional disputado no Catar.

Resumo
Al-Esteqlal venceu a liga neste ano.

Ligações externas
Qatar - List of final tables (RSSSF) 

1976/77